Я́куб Спла́вец (; ) — чешский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2015 | FISU
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Тренеры по кёрлингу Чехии